Georg Wallin henviser til:

* Georg Wallin den ældre (1644–1723), svensk biskop
 Georg Wallin den yngre (1686–1760), svensk biskop
 Georg August Wallin (1811–1852), finsk orientalist